Сезон НБА 1958/1959 — стал 13-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в четырёх играх команду «Миннеаполис Лейкерс».

На драфте НБА 1958 года под первым номером клубом «Миннеаполис Лейкерс» был выбран лёгкий форвард Элджин Бэйлор из университета Сиэтла. Под 13-м номером на том драфте был выбран Хэл Грир. На территориальном драфте был выбран Гай Роджерс.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Боб Петтит, Сент-Луис Хокс
 Новичок года НБА: Элджин Бэйлор, Миннеаполис Лейкерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Боб Петтит
 Ф Элджин Бэйлор
 Ц Билл Расселл
 З Боб Коузи
 З Билл Шерман

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Пол Аризин
 Ф Клифф Хэган
 Ц Дольф Шейес
 З Слейтер Мартин
 З Ричи Герин

Ссылки 
 1958-59 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1958/1959